Friedrich Krug von Nidda kan syfta på:

* Friedrich Krug von Nidda und von Falkenstein (1860–1934), tysk ämbetsman och politiker
 Friedrich Albert Franz Krug von Nidda (1776–1843), tysk skriftställare